Нубийский жираф () — номинативный подвид жирафа, который обитает в восточной части Южного Судана и на юго-западе Эфиопии. В настоящее время вымерли в дикой природе Египта и Эритреи. Общая численность популяции нубийского жирафа по состоянию на 2014 год составляет около 650 особей. Подвид занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы.

Описание 
Для нубийских жирафов характерны отличительные пятна каштанового цвета, окруженные белыми линиями. Хрящевые наросты на голове более выражены у самцов.

Ареал 
Раньше нубийский подвид жирафа был широко распространён в северной части Африки, от Южного Судана до Египта. Они предпочитают саванны и лесные массивы. В настоящее время нубийский жираф встречается только в восточной части Южного Судана и юго-западной части Эфиопии.

В неволе 
Нубийские жирафы практически не встречаются в неволе. Единственным местом за пределами Северной Африки, где занимаются разведением нубийских жирафов является Зоопарк Аль-Айна (Абу-Даби, ОАЭ). Также этот подвид жирафа можно встретить в Зоопарке Гизы (Каир, Египет).

Систематика 
По классификации Лидеккера подвид относится к северным подвидам жирафов.

По исследованию Сеймура таксономическая группа G. c. camelopardalis должна быть пересмотрена, в нее должны быть включены как G. c. antiquorum, так и G. c. peralta. Соответственно, западноафриканская форма G. c. peralta, которая составляет монофилетическую группу, должна также считаться предполагаемым подвидом.

С помощью генетического анализа в 2016 году нубийский жираф выделен в отдельный вид G. camelopardalis (с подвидом G. camelopardalis camelopardalis).

Примечания 

Жирафовые
Млекопитающие Африки
Животные, описанные в 1903 году